Нонан — насичений вуглеводень, алкан (C9H20), безбарвна рідина
 Нонан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос